Peeping Tom (dt. Spanner, Voyeur) steht für:

 Peeping Tom, eine Person in der Legende um Lady Godiva
 Peeping Tom, Originaltitel von Augen der Angst, Film von Michael Powell
 Peeping Tom (Band), eine US-amerikanische Band
 Peeping Tom, ein Album des deutschen Musikprojektes S.E.X.Appeal
 Peeping Tom, einen Song auf dem Album Black Market Music von Placebo
 Peeping Tom, einen Song der Band Toots & the Maytals
 Peeping Tom (Tanztheater), eine belgische Tanztheatercompagnie (gegründet 2000)